Pierre-Sylvain Abogo (1993. július 18. –) kameruni labdarúgó, a Tonnerre Yaoundé kapusa.

Bekerült a kameruni labdarúgó-válogatott 2015-ös afrikai nemzetek kupája-keretébe.

További információk 
Transfermarkt profil

1993-ban született személyek
Kameruni labdarúgók
Labdarúgókapusok
Élő személyek